Во́льская — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители  Вольская, Анели Ивановна (1923—2009) — грузинский советский искусствовед и историк архитектуры. Доктор искусствоведения.
 Вольская, Анжелика Валерьевна (род. 1972) — российская актриса.
 Вольская, Антонина Михайловна (1906—1993) — советская актриса.
 Вольская, Бронислава (1840—1926) — польская актриса.
 Вольская, Елена Ивановна (1923—1998) — советская актриса.
 Вольская, Матрёна Исаевна (1919—1978) — учительница, участница Великой Отечественной войны.

 Топоним 
 Вольская — деревня в Коношском районе Архангельской области.

См. также 
 Вольск
 Вольская улица